Faza grupowa Ligi Mistrzów UEFA (2021/2022) miała na celu wyłonienie 16 drużyn uprawnionych do gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2021/2022, a także 8 drużyn uprawnionych do startu w fazie pucharowej Ligi Europy UEFA. Rozgrywki wystartowały 14 września 2021 roku, a zakończyły się 8 grudnia tego samego roku. W każdej z grup, wszystkie zespoły grały ze sobą dwukrotnie w systemie mecz-rewanż.

Uczestnicy 
Spośród 32 zakwalifikowanych zespołów, 26 miało zagwarantowany udział w fazie grupowej dzięki rezultatom osiągniętym w krajowych rozgrywkach ligowych. Tak oto prawo startu od fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA przysługiwało drużynom które:

 zdobyła Ligę Europy UEFA w sezonie 2020/2021 (Villarreal CF)
 zdobyły mistrzostwo rozgrywek ligowych sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-11. (11 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w rozgrywkach ligowych sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-6. (6 drużyn)
 zajęły trzecie miejsce w rozgrywkach ligowych sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-4. (4 drużyny)
 zajęły czwarte miejsce w rozgrywkach ligowych sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-4. (4 drużyny)

Pozostałe 6 drużyn zostało wyłonionych w fazie kwalifikacyjnej.

Podział na koszyki 
W tegorocznych zmaganiach zastosowano dokładnie ten sam sposób rozstawienia w koszykach co w ubiegłym roku. Mistrzowie lig z federacji sklasyfikowanych na miejscach 1.-6. w rankingu lig krajowych UEFA na rok 2021 miały zagwarantowane miejsce w pierwszym koszyku. Pozostałe koszyki zostały rozdzielone na podstawie współczynników UEFA na sezon 2020/2021 klubów zakwalifikowanych do udziału w fazie grupowej.

Losowanie 
Losowanie grup odbyło się 26 sierpnia 2021 roku w Stambule. UEFA przed losowaniem przyjęła zasadę, że drużyny z tej samej federacji nie mogą trafić do tej samej grupy. Dodatkowo ze względu na wymagania telewizji, jeżeli federacja posiada więcej niż jeden zespół w fazie grupowej, powinny one być „równomiernie” rozłożone w dwóch zestawach grup (A-D oraz E-H). 17 lipca 2014 roku Komitet Bezpieczeństwa UEFA zadecydował, że drużyny z Ukrainy oraz Rosji nie mogą znaleźć się w jednej grupie, z powodu napiętej sytuacji politycznej pomiędzy oboma krajami.

Terminarz 
Kolejne kolejki zostały rozegrane według następującego harmonogramu:

Grupy 

Zasady ustalania kolejności w tabeli:

 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Zobacz też 
 Liga Europy UEFA (2021/2022)/Faza grupowa
 Liga Konferencji Europy UEFA (2021/2022)/Faza grupowa

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2021/2022)